Peter Deljan
Peter IV van Bulgarije, tsaar van Bulgarije van 1196 tot 1197